La nazionale di calcio femminile della Guinea è la rappresentativa calcistica femminile internazionale della Guinea, gestita dalla Federazione calcistica della Guinea (fra. Fédération Guinéenne de Football; arabo اتحاد غينيا لكرة القدم - FGF).

In base alla classifica emessa dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) il 28 settembre 2018, risultando inattiva da oltre 18 mesi la nazionale femminile non occupa alcuna posizione nel FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking.

Come membro della Confédération Africaine de Football (CAF) partecipa a vari tornei di calcio internazionali, come al Campionato mondiale FIFA, Coppa delle Nazioni Africane (fino al 2014 indicato come Campionato africano), ai Giochi olimpici estivi, ai Giochi panafricani e ai tornei ad invito.

Il miglior risultato sportivo ottenuto dalla Guinea fu il terzo posto conquistato nell'edizione 1991 del campionato africano di categoria, ottenuto per la rinuncia dello  nel disputare la semifinale con le avversarie del .

Partecipazioni ai tornei internazionali

Partecipazioni al Campionato mondiale 
 1991: non qualificata
 1995: non partecipante
 1999: non qualificata
 2003: non partecipante
 2007: non qualificata
 2011: non qualificata
 2015: non qualificata
 2019: non partecipante
 2023: non qualificata

Partecipazioni al Campionato africano 
 1991: semifinali
 1995: non partecipante
 1998: non qualificata
 2000: non partecipante
 2002: non partecipante
 2004: non qualificata
 2006: non qualificata
 2008: non qualificata
 2010: non qualificata
 2012: non qualificata
 2014: non partecipante
 2016: non partecipante
 2018: non partecipante
 2022: non qualificata

Note

Voci correlate 
 Federazione calcistica della Guinea
 Nazionale di calcio della Guinea

Nazionale di calcio femminile della Guinea